Der Fall Winslow ist der Titel von:

 Der Fall Winslow (Drama), Theaterstück von Terence Rattigan (Originaltitel: The Winslow Boy)

sowie von folgenden Verfilmungen dieses Theaterstücks:
 Der Fall Winslow (1948), Regie: Anthony Asquith
 Der Fall Winslow (1955), Regie: Rudolph Cartier
 Der Fall Winslow (1961), Regie: Franz Peter Wirth
 Der Fall Winslow (1977), Regie: Michael Kehlmann